Ел Марањон има више значења:

 Ел Марањон (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Марањон (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Марањон (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Марањон (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Марањон (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику